Neutopia  es el decimocuarto episodio de la sexta temporada de la serie animada Futurama, y el estreno de la temporada 6-B.  Es el episodio veinte de la sexta temporada con el fin de la producción, y el episodio 108 en orden de emisión.  Fue transmitido por Comedy Central en Estados Unidos el 23 de junio del 2011 y se estrenó luego en Latinoamérica el 1 de julio del 2012.

Sinopsis 
La nave de Planet Express queda atascada en un planeta desértico con un rocoso alienígena que al no entender el concepto de género hace un experimento cambiando de sexo a todos. Al final el alien los vuelve como  antespara solo ser destruido por Zapp Brannigan antes de que pudiera cambiar a Scruffy.

Producción 

En los primeros borradores del guion, el episodio no cuenta con los personajes que cambian a sus géneros opuestos en absoluto, ni el carácter del chico Borax. Una conclusión original involucrará a los padres de Amy, Leo y Inez Wong, la compra de Planet Express y salvarlo de la ejecución hipotecaria.

Referencias 

Episodios de Futurama